

FR 
 França — abreviação FR, segundo ISO 3166-1 
 Friburgo (cantão) — cantão da Suíça, abreviação CH-FR, segundo ISO 3166-2:CH
 
 Frame relay — tecnologia de redes de computadores
 Fator reumatoide — anticorpo
 Folha da Região — jornal de Araçatuba, estado de São Paulo, Brasil
 Federal Register — o Diário Oficial do Governo Federal dos Estados Unidos da América
 Motor dianteiro, tração traseira - em inglês, front-engine, rear-wheel-drive, sigla FR

Fr 
 Frâncio — elemento químico
 Número de Froude — número adimensional usado em hidráulica

fr 
 Língua francesa — abreviação fr, segundo ISO 639

Desambiguações de siglas